Mehrere Kriegsschiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Sturgeon nach dem englischen Wort für Stör: 

HMS Sturgeon (1894) war ein Zerstörer der Sturgeon-Klasse. Das Schiff lief 1894 vom Stapel und wurde 1910 verkauft.
HMS Sturgeon (1917) war ein Zerstörer der R-Klasse. Das Schiff lief 1917 vom Stapel und wurde 1926 verkauft.
HMS Sturgeon (73S) war ein U-Boot der Swordfish-Klasse (S-Klasse). Das Boot lief 1932 vom Stapel, wurde zwischen 1943 und 1945 von der niederländischen Marine mit dem Namen Hr. Ms. Zeehond eingesetzt und 1947 verschrottet.

Sturgeon